Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (forma larga: Trongsa Penlop Jigme Khesar Namgyel Wangchuck) (Katmandú, Nepal; 21 de febrero de 1980) es el Rey Dragón de Bután, pequeño reino del Himalaya afín a la India. Es el primer hijo varón del anterior monarca butanés Jigme Singye Wangchuck y de la tercera esposa de este, Ashi Tshering Yangdon. Su sucesión se produjo por la abdicación de aquel el 14 de diciembre de 2006. El Rey tiene una hermana y un hermano menores de doble vínculo y cuatro hermanas y tres hermanos más solo de padre.

Su título es en el idioma de Bután, el dzongkha es  "Mang-pos-Bhur ba'i rgyalpo, Druk Gyalpo".

Primeros años y educación 
Jigme Khesar Namgyel Wangchuck es el primogénito del anterior rey Jigme Singye Wangchuck y su tercera esposa, Ashi Tshering Yangdon (nacida el 21 de junio de 1959). Tiene una hermana y un hermano, así como siete hermanos de padre, resultantes de las tres esposas restantes de su padre (las cuatro esposas de su padre son hermanas entre sí, hijas de Yab Dasho Ugyen Dorji y de Yum Thuiji Zam, y con todas a la vez contrajo matrimonio en 1979 -privadamente- y en 1988 -públicamente-).

Jigme Khesar recibió la formación básica en Bután. Posteriormente el futuro rey partió a estudiar en los Estados Unidos en la Academia Cushing de Boston, luego fue al Magdalen College, de la Universidad de Oxford, donde obtuvo un título en Relaciones Internacionales y en Política.

Ha viajado al extranjero, representando oficialmente a Bután en varias ocasiones y tiene un papel activo en numerosas organizaciones culturales, económicas y de formación.

Matrimonio y descendencia 

Según se anunció en el Parlamento Butanés, el 13 de octubre de 2011, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck contraería matrimonio con la joven estudiante del London's Regents College Jetsun Pema, de 21 años de edad, e hija de un piloto comercial.
 Ambos estaban comprometidos desde que él tenía 17 años y ella 7.

La ceremonia nupcial de rito budista se celebró en una fortaleza monástica del siglo XVII situada en Punakha, en el Himalaya. No asistieron el resto de familias reales, pues la pareja quería una boda sencilla. 

Durante muchos años en las zonas rurales de Bután ha estado muy arraigada la tradición de la poligamia sororal (vivir con varias hermanas) y de la poliandria fraternal (vivir con varios hermanos), en aras de conservar el patrimonio familiar. Sin embargo, el actual rey declaró que sería monógamo y que dedicaría su vida a su mujer.

Ha llegado a declarar sobre ella: El matrimonio tiene dos hijos:

 Jigme Namgyel Wangchuck (n. 5 de febrero de 2016), Druk Gyalsey.
 Jigme Ugyen Wangchuck (n. 19 de marzo de 2020).

Reinado 
La sucesión se produjo en diciembre de 2005, cuando el rey Jigme Singye Wangchuck anunció su intención de abdicar en favor de su hijo en 2008 y de comenzar a transferirle inmediatamente responsabilidades. El 15 de diciembre de 2006 anunció su abdicación inmediata y la sucesión del trono a Jigme Khesar Namgyal Wangchuck.

El joven rey comenzó su reinado supervisando la democratización del Estado, presidió las últimas sesiones del actual Parlamento, durante las deliberaciones acerca de las leyes electorales, la reforma agraria y otras cuestiones clave. Declaró que la responsabilidad de esta generación de butaneses es garantizar el éxito de la democracia. También ha recorrido el país dando discursos para fomentar la participación en las primeras elecciones y ensayos electorales, principalmente a los jóvenes de Bhután sobre la necesidad de conseguir mejores posiciones en materia de educación, negocios, administración pública y la necesidad de la gente de un país pequeño a trabajar más duro que en otros mayores.

Aparte de la educación moderna que el rey ha recibido, una posible causa de esta inusual actuación se encuentra en el ejemplo nepalí, otro país vecino del Himalaya (donde Jigme nació) que derrocó a su monarquía en mayo de 2008, en poco más de 6 meses. La monarquía de Nepal se había caracterizado por su tiranía, que llevó a una masacre real de la que fue acusado el hermano del rey, que ascendió al trono en 2001 provocando una revolución comunista; ésta se saldó con unas elecciones en las que ganaron los maoístas que abolieron la monarquía.

Jigme Khesar firmó un nuevo tratado de amistad con la India en febrero de 2007, que sustituye el de 1949. Según las agencias de prensa muchas de las iniciativas del Gobierno se llevaron a cabo por voluntad del nuevo rey, con miras a fortalecer el sistema de preparación para los cambios democráticos en 2008. Después de un extenso período de espera para la realización de las elecciones parlamentarias, el 6 de noviembre de 2008 la ceremonia de coronación se realizó de forma pública.

Desde el año 2015, el matrimonio es protagonista de un calendario digital que todos los ciudadanos se pueden descargar de internet gratuitamente, mes a mes. Esta iniciativa fue propuesta por Jetsun Pema.

Ese mismo año 2015, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck es elegido como el dirigente más atractivo del mundo.

Los hombres en Bután usan como vestimenta la prenda gho con la kabney, mientras que las mujeres utilizan la prenda kira con el rachu.

Percepción pública 

Conocido como el "Rey del Pueblo", al igual que su padre, disfruta de unas relaciones cordiales con la India. Después de su visita a Tailandia en 2006, en calidad de Príncipe Heredero, el Jigme Khesar ha gozado de gran popularidad en ese país. Asimismo, la cantidad de turistas tailandeses que visitan Bután ha aumentado constantemente desde la visita. 

En noviembre de 2011, realizó junto su esposa la reina, una visita de estado a Japón; fueron los primeros invitados estatales al país tras el terremoto y tsunami de 2011. Según informes, los japoneses quedaron "encantados" con los monarcas.

En marzo de 2015, los reyes asistieron al funeral del ex-primer ministro de Singapur, Lee Kuan Yew, y en octubre de 2017 al funeral del rey Bhumibol Adulyadej de Tailandia. En octubre de 2019 viajaron a Japón para la entronización del emperador Naruhito y la emperatriz Masako.

Títulos y tratamientos 

 1980 – 2004: Su Alteza Real Dasho Jigme Khesar Namgyel Wangchuck
 2004 – 2006: Su Alteza Real Chhoetse Penlop Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.
 2006 – presente: Su Majestad el Rey Dragón de Bután.

Patronazgos 
 Presidente de Honor de la Cámara de Comercio e Industria de Bután.
 Presidente de Honor de la Fundación India-Bután.
 Presidente de Honor de la Asociación de Scouts de Bután.
 Presidente de Honor de la Convención Europea de Sociedades de Bután.
 Presidente de Honor del Centro Oxford para los Estudios Budistas.
 Presidente de Honor de la Asociación de Amistad Bután-India.
 Presidente de Honor de la Real Sociedad para la Protección de la Naturaleza (RSPN).
 Presidente de Honor de la Federación de Tiro de Bután (BSF) [1997].

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas butanesas 
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Plata del Rey Jigme Singye (02/06/1999).
  Real Kabney Roja (25/06/2002).
  Real Kabney Azafrán (14/12/2006).
  Soberano Gran Maestre de la Orden del Poder del Dragón Trueno (14/12/2006).
  Soberano Gran Maestre de la Real Orden de Bután (14/12/2006).
  Soberano Gran Maestre de la Orden de la Rueda del Dragón Trueno (01/2008).
  Soberano Gran Maestre (y fundador) de la Orden del Rey Dragón (07/11/2008).
  Soberano Gran Maestre (y fundador) de la Orden Nacional del Mérito (07/11/2008).
  Soberano Gran Maestre de la Orden del Victorioso Dragón Trueno (07/11/2008).
  Soberano Gran Maestre de la Orden del Amado del Dragón Trueno (07/11/2008).
  Medalla Conmemorativa del 60° Aniversario del Rey Jigme Singye (11/11/2015).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero Gran Cruz de la Ilustrísima Orden de la Reina Sālote Tupou III (Reino de Tonga, 14/05/2010).

Ancestros

Véase también 
 Rey de Bután
 Bután
 Sucesión al trono de Bután

Referencias

Enlaces externos 

 De arcoíris y nubes: La vida de Yab Ugyen Dorji a través de su hija .
 Cuenta oficial de Facebook

Reyes de Bután
Monarcas reinantes
Budistas de Bután
Personas de Timbu
Alumnado del Magdalen College (Oxford)
Butaneses del siglo XX
Butaneses del siglo XXI